Мартирося́н () — армянская фамилия, образованная от мужского имени Мартирос, имеющего в свою очередь древнегреческое происхождение — от , mártüs; , ма́ртир — «мученик, свидетель».

Известные носители

А 
 Мартиросян, Азат Кярамович (род. 1955) — армянский дипломат.
 Мартиросян, Айк (род. 2000) — армянский шахматист, гроссмейстер.
 Мартиросян, Амасий Петрович (1897—1971) — советский армянский кинорежиссёр и актёр.
 Мартиросян, Андраник Саркисович (1924—1989) — армянский дипломат.

В 
 Мартиросян, Вазген Вартанович (1924—2017) — советский и российский невропатолог и педагог.
 Мартиросян, Ванес (род. 1986) — американский боксёр армянского происхождения.
 Мартиросян, Вардануш Сосовна (Варда) (род. 1985) — певица и актриса, танцовщица.
 Мартиросян, Вилен Арутюнович (род. 1940) — советский военнослужащий, генерал-лейтенант, политик, Народный депутат СССР.

Г 
 Мартиросян, Гагик Амаякович (1951) — армянский политический и хозяйственный деятель.
 Мартиросян, Гайк Оганесович (1903—1995) — советский военачальник, генерал-майор.
 Мартиросян, Гарик Юрьевич (1974) — российский шоумен, юморист, актёр, телеведущий и продюсер армянского происхождения.
 Мартиросян, Георгий Хачатурович (1948) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России.
  — армянский эстрадный певец.
 Мартиросян, Герасим Арамаисович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Мартиросян, Грач (1964) — армянский лингвист.
 Мартиросян, Григорий Игоревич (1978) — армянский политик, государственный секретарь непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Е 
 Мартиросян, Ерванд Георгиевич — советский и украинский самбист.

М 
 Мартиросян, Максим Саакович (1931—2019) — советский и армянский артист балета и балетмейстер, народный артист РСФСР (1973).
 Мартиросян, Мариам Петровна (род. 1925) — советский армянский агроном, Герой Социалистического Труда

Р 
 Мартиросян, Радик Мартиросович (род. 1936) — советский, затем армянский физик, президент академии наук.
 Мартиросян, Размик Мартиросович (род. 1959) — армянский политический и государственный деятель.

С 
 Мартиросян, Саргис (род. 1986) — армянский и австрийский тяжелоатлет.
 Мартиросян, Саркис Согомонович (1900—1984) — советский генерал-лейтенант, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
 Мартиросян, Симон Геворкович (род. 1997) — армянский тяжелоатлет.
 Мартиросян, Станислав Александрович (1938—1987) — педагог, заслуженный учитель РСФСР.
 Мартиросян, Сурен Левонович (1949—2019) — советский футболист.

Т

Ф 
 Мартиросян, Флора Арташесовна (1957—2012) — советская и армянская певица, продюсер, народная артистка Армении.

См. также

Примечания